Заречье — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Заречье — деревня в Берёзовском сельсовете Берёзовского района.
 Заречье — деревня в Сигневичском сельсовете Берёзовского района.
 Заречье — упразднённая деревня в Ивацевичском районе.
 Заречье — деревня в Каменецком районе.
 Заречье — деревня в Ляховичском районе.
 Заречье — деревня в Пружанском районе.

Витебская область
 Заречье — деревня в Бешенковичском районе.
 Заречье — деревня в Браславском районе.
 Заречье — деревня в Витебском районе.
 Заречье — деревня в Веречском сельсовете Городокского района.
 Заречье — деревня в Долгопольском сельсовете Городокского района.
 Заречье — деревня в Стодолищенском сельсовете Городокского района.
 Заречье — деревня в Оршанском районе.
 Заречье — упразднённая деревня в Россонском районе.
 Заречье — деревня в Славновском сельсовете Толочинского района.
 Заречье — упразднённая деревня в Толочинском сельсовете Толочинского района.
 Заречье — деревня в Веркудском сельсовете Ушачского района.
 Заречье — деревня в Дубровском сельсовете Ушачского района
 Заречье — хутор в Воложинском сельсовете Шарковщинского района.
 Заречье — деревня в Лужковском сельсовете Шарковщинского района.
 Заречье — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область
 Заречье — деревня в Брагинском районе.
 Заречье — деревня в Кошелёвском сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Заречье — посёлок в Кривском сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Заречье — посёлок в Липиничском сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Заречье — посёлок в Чеботовичском сельсовете Буда-Кошелевского района.
 Заречье — упразднённый посёлок в Ветковском районе.
 Заречье — деревня в Жлобинском районе.
 Заречье — деревня в Октябрьском районе.
 Заречье — городской посёлок в Речицком районе.
 Заречье — агрогородок в Рогачёвском районе.
 Заречье — деревня в Светлогорском районе.

Гродненская область
 Заречье — деревня в Вороновском районе.
 Заречье — деревня в Дятловском районе.
 Заречье — деревня в Еремичском сельсовете Кореличского района.
 Заречье — деревня в Малюшичском сельсовете Кореличского района.
 Заречье — деревня в Островецком районе.
 Заречье — деревня в Ошмянском районе.
 Заречье — хутор в Василишковском сельсовете Щучинского района.
 Заречье — деревня в Щучинском сельсовете Щучинского района.

Минская область
 Заречье — деревня в Борисовском районе.
 Заречье — деревня в Вилейском районе.
 Заречье — деревня в Дорском сельсовете Воложинского района.
 Заречье — деревня в Раковском сельсовете Воложинского района.
 Заречье  — деревня в Першайском сельсовете Воложинского района.
 Заречье — деревня в Логойском районе.
 Заречье — деревня в Минском районе.
 Заречье — деревня в Несвижском районе.
 Заречье — деревня в Пуховичском районе.
 Заречье — деревня в Драчковском сельсовете Смолевичского района.
 Заречье — деревня в Плисском сельсовете Смолевичского района.
 Заречье — деревня в Вишневецком сельсовете Столбцовского района.
 Заречье — деревня в Рубежевичском сельсовете Столбцовского района.
 Заречье  — деревня в Деревнянском сельсовете Столбцовского района.
 Заречье — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область
 Заречье — деревня в Белыничском районе.
 Заречье — деревня в Бобруйском районе.
 Заречье — деревня в Глусском районе.
 Заречье — упразднённая деревня в Костюковичском районе.
 Заречье — посёлок в Краснопольском районе.
 Заречье — деревня в Тетеринском сельсовете Круглянского района.
 Заречье — деревня в Шепелевичском сельсовете Круглянского района.
 Заречье — деревня в Мстиславском районе.
 Заречье — деревня в Чаусском районе.

Россия 

Республика Алтай
 Заречье — село в Турочакском районе.

Архангельская область
 Заречье — деревня в Коношском районе.
 Заречье — деревня в Ленском районе.
 Заречье — деревня в Устьянском районе.
 Заречье — деревня в Холмогорском районе.

Белгородская область
 Заречье — хутор в Корочанском районе.
 Заречье — хутор в Шебекинском районе.

Брянская область
 Заречье — посёлок в Выгоничском городском поселении Выгоничского района.
 Заречье — посёлок в Хмелевском сельском поселении Выгоничского района.
 Заречье — посёлок в Гулёвском сельском поселении Клинцовского района.
 Заречье — деревня в Лопатенском сельском поселении Клинцовского района.
 Заречье — посёлок в Комаричском районе.
 Заречье — хутор в Корочанском районе
 Заречье — посёлок в Красногорском районе.
 Заречье — посёлок в Ветлевском сельском поселении Мглинского района.
 Заречье — посёлок в Симонтовском сельском поселении Мглинского района.
 Заречье — посёлок в Ветлевском сельском поселении Мглинского района.
 Заречье — упразднённая в 2017 году деревня в Валуецком сельском поселении Почепского района.
 Заречье — деревня в Гущинском сельском поселении Почепского района.
 Заречье — посёлок в Доманичском сельском поселении Почепского района.
 Заречье — посёлок в Краснорогском сельском поселении Почепского района.
 Заречье — деревня в Польниковском сельском поселении Почепского района.

Бурятия
 Заречье — село в Кабанском районе.

Владимирская область
 Заречье — село в Киржачском районе.
 Заречье — деревня в Селивановском районе.

Вологодская область
 Заречье — деревня в Бабаевском районе.
 Заречье — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района (код ОКАТО — 19 224 808 016)
 Заречье — деревня в Комьянском муниципальном образовании Грязовецкого района (код ОКАТО — 19 224 808 017)
 Заречье — деревня Минькинского сельсовета в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Заречье — деревня Покровского сельсовета в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Заречье — деревня в Горицком сельском поселении Кирилловского района.
 Заречье — деревня в Николоторжском сельском поселении Кирилловского района.
 Заречье — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района.
 Заречье — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Заречье — деревня в Междуреченском районе
 Заречье — деревня в Нюксенском районе.
 Заречье — деревня в Двиницком сельском поселении Сокольского района.
 Заречье — деревня в городском поселении город Кадников Сокольского района.
 Заречье — деревня в Илезском сельском поселении Тарногского района.
 Заречье — деревня в Маркушевском сельском поселении Тарногского района.
 Заречье — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Заречье — деревня в Коротовском сельском поселении Череповецкого района.
 Заречье — деревня в Николо-Раменском сельском поселении Череповецкого района.
 Заречье — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Заречье — хутор в Репьёвском районе.
 Заречье — посёлок в Терновском районе.

Ивановская область
 Заречье — деревня в Ивановском районе.
 Заречье — деревня в Комсомольском районе.

Иркутская область
 Заречье — деревня в Нижнеудинском районе.

Калининградская область
 Заречье — поселок в Гвардейском городском округе.
 Заречье — поселок в Гурьевском городском округе.
 Заречье — посёлок в Полесском районе.
 Заречье — посёлок в Правдинском районе.
 Заречье — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Заречье — село в Барятинском районе.
 Заречье — деревня в Боровском районе.
 Заречье — посёлок в составе города Калуга.
 Заречье — деревня в сельском поселении «Деревня Лавровск» Козельского района.
 Заречье — деревня в сельском поселении «Село Покровск» Козельского района.

Карелия
 Заречье — деревня в Медвежьегорском районе.
 Заречье — посёлок в Сортавальском районе.

Кировская область
 Заречье — село в Подосиновском районе.

Коми
 Заречье — деревня в Усть-Вымском районе.

Костромская область
 Заречье — деревня в Вохомском районе.
 Заречье — деревня в Галичском районе.
 Заречье — деревня в Костромском районе.
 Заречье — деревня в Красносельском районе.
 Заречье — деревня в Макарьевском районе.
 Заречье — деревня в Нерехтском районе.

Краснодарский край
 Заречье — село в Туапсинском районе.

Курганская область
 Заречье — деревня в Каргапольском районе.
 Заречье — посёлок в Катайском районе.

Курская область
 Заречье — хутор в Железногорском районе.
 Заречье — село в Мантуровском районе.
 Заречье — хутор в Октябрьском районе.
 Заречье — деревня в Советском районе.
 Заречье — деревня в Тимском районе.
 Заречье — хутор в Фатежском районе.
 Заречье — посёлок в Хомутовском районе.
 Заречье — деревня в Черемисиновском районе.
 Заречье — деревня в Щигровском районе.

Ленинградская область
 Заречье — деревня в Бокситогорском районе
 Заречье — деревня в Бережковском сельском поселении Волховского района.
 Заречье — деревня в Селивановском сельском поселении Волховского района.
 Заречье — деревня в Приморском городском поселении Выборгского района.
 Заречье — деревня в Селезнёвском сельском поселении Выборгского района, упразднён в 2004 г.
 Заречье — деревня в Кингисеппском районе.
 Заречье — деревня в Лужском районе.
 Заречье — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область
 Заречье — посёлок в Измалковском районе.

Московская область
 Заречье — исторический район города Дмитрова, бывшая Конюшенная слобода.
 Заречье — деревня в Егорьевском районе.
 Заречье — деревня в Можайском районе.
 Заречье — посёлок городского типа в городском поселении Заречье Одинцовского района.
 Заречье — посёлок в сельском поселении Успенское Одинцовского района.

Новгородская область
 Заречье — деревня в Ратицком сельском поселении Волотовского района.
 Заречье — деревня в Славитинском сельском поселении Волотовского района.
 Заречье — деревня в Ручьёвском сельском поселении Крестецкого района.
 Заречье — деревня в Новорахинском сельском поселении Крестецкого района.
 Заречье — деревня в Любытинском районе.
 Заречье — деревня в Маловишерском районе.
 Заречье — деревня в Марёвском районе.
 Заречье — деревня в Новгородском районе.
 Заречье — деревня в Окуловском районе.
 Заречье — деревня в Пестовском районе.
 Заречье — деревня в Поддорском районе.
 Заречье — деревня в Солецком районе.
 Заречье — деревня в Старорусском районе.
 Заречье — деревня в Хвойнинском районе.
 Заречье — деревня в Шимском районе.
Заречье — до 2006 года название деревни Заречье-Сивцевское в Любытинском районе.
Заречье — до 2006 года название деревни Заречье-Шарьинское в Любытинском районе.

Новосибирская область
 Заречье — село в Венгеровском районе.

Орловская область
 Заречье — деревня в Корсаковском районе.
 Заречье — деревня в Кромском районе.
 Заречье — посёлок в Мценском районе.
 Заречье — село в Новосильском районе.
 Заречье — посёлок в Орловском районе.
 Заречье — посёлок в Свердловском районе.

Приморский край
 Заречье — посёлок в Хасанском районе.

Псковская область
 Заречье —  деревня в Бежаницком районе.
 Заречье —  деревня в Дедовичском районе.
 Заречье —  деревня в Красногородском районе
 Заречье —  деревня в Локнянском районе.
 Заречье —  деревня в Невельском районе.
 Заречье —  деревня в Новоржевском районе.
 Заречье —  деревня в Насвинской волости Новосокольнического района.
 Заречье —  деревня в Пригородной волости Новосокольнического района.
 Заречье —  деревня в Плюсском районе. (Запольская волость)
 Заречье —  деревня в Дубровенской волости Порховского района.
 Заречье —  деревня в Павской волости Порховского района.
 Заречье —  деревня в Славковской волости Порховского района.
 Заречье —  деревня в Туготинской волости Порховского района.
 Заречье —  деревня в Псковском районе.
 Заречье —  деревня в Алольской волости Пустошкинского района.
 Заречье —  деревня в Гультяевской волости Пустошкинского района, у деревни Ореховно.
 Заречье —  деревня в Гультяевской волости Пустошкинского района, у деревни Шалахово.
 Заречье —  деревня в Стругокрасненском районе.

Рязанская область
 Заречье — посёлок в Кораблинском районе.
 Заречье — посёлок в Михайловском районе.
 Заречье — посёлок в Александро-Невском районе.
 Заречье — посёлок в Сараевском районе.
 Заречье — село в Спасском районе.
 Заречье — село в Ухоловском районе.

Самарская область
 Заречье — посёлок в Кинельском районе.
 Заречье — посёлок в Кошкинском районе.

Смоленская область
 Заречье — деревня в Гагаринском районе.
 Заречье — деревня в Починковском районе.
 Заречье — деревня в Пригорьевском сельском поселении (до 2019 года — в Епишевском сельском поселении) Рославльского района.
 Заречье — деревня в Пригорьевском сельском поселении Рославльского района.
 Заречье — деревня в Руднянском районе.
 Заречье — деревня в Угранском районе.
 Заречье — деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область
 Заречье — посёлок в Бондарском районе.
 Заречье — посёлок в Мичуринском районе, упразднён в 2008 г.
 Заречье — село в Пичаевском районе.
 Заречье — деревня в Сосновском районе.
 Заречье — посёлок в Тамбовском районе.

Татарстан
 Заречье — посёлок в Азнакаевском районе.

Тверская область
 Заречье — деревня в Бежецком районе.
 Заречье — деревня в Вышневолоцком районе.
 Заречье — деревня в Западнодвинском районе.
 Заречье — деревня в Кулицком сельском поселении Калининского района.
 Заречье — деревня в Тургиновском сельском поселении Калининского района.
 Заречье — деревня в Калязинском районе.
 Заречье — деревня в Кашинском районе.
 Заречье — деревня в Конаковском районе.
 Заречье — деревня в Лесном районе.
 Заречье — хутор в Максатихинском районе.
 Заречье — деревня в Молоковском районе.
 Заречье — деревня в Осташковском районе.
 Заречье — деревня в Осташковском районе.
 Заречье — деревня в Пеновском районе.
 Заречье — деревня в Рамешковском районе.
 Заречье — деревня в Сандовском районе.
 Заречье — деревня в Селижаровском районе.
 Заречье — деревня в Сонковском районе.
 Заречье — деревня в Старицком районе.
 Заречье — деревня в Торжокском районе.
 Заречье — деревня в Торопецком районе, Василёвское СП
 Заречье — деревня в Торопецком районе, Плоскошское СП
 Заречье — деревня в Фировском районе.

Тульская область
 Заречье — деревня в муниципальном образовании город Алексин.
 Заречье — деревня в Арсеньевском районе.
 Заречье — деревня в Воловском районе.
 Заречье — деревня в муниципальном образовании город Ефремов.
 Заречье — деревня в Каменском районе.
 Заречье — деревня в Плавском районе.
 Заречье — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Заречье — посёлок в Чернском районе.
 Заречье — деревня в Щёкинском районе.

Челябинская область
 Заречье — посёлок в Варненском районе.

Ярославская область
 Заречье — деревня в Борисоглебском районе.
 Заречье — село в Гаврилов-Ямском районе.
 Заречье — деревня в Даниловском районе.
Заречье — деревня в Ростовском районе, Ново-Никольский сельский округ.
Заречье — деревня в Ростовском районе, Перовский сельский округ.
Заречье — деревня в Ростовском районе, Угодичский сельский округ.
 Заречье — деревня в Ростовском районе, Фатьяновский сельский округ.
 Заречье — деревня в Рыбинском районе.
 Заречье — деревня в Угличском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заречье — село в Белогорском районе.
 Заречье — село в Нижнегорском районе.
 Заречье — исчезнувшее село в Советском районе.

Украина 
Винницкая область
 Заречье — село в Гайсинском районе.

Волынская область
 Заречье — село во Владимирском районе.
 Заречье — село в Ковельском районе.
 Заречье — село в Луцком районе.

Днепропетровская область
 Заречье — село в Верхнеднепровском районе.

Житомирская область
 Заречье — село в Коростенском районе.
 Заречье — село в Овручском районе.
 Заречье — село в Ружинском районе.

Закарпатская область
 Заречье — село в Иршавском районе.

Ивано-Франковская область
 Заречье — село в Калушском районе.
 Заречье — село в Надворнянском районе.

Киевская область
 Заречье — село в Васильковском районе.
 Заречье — древнерусское городище близ него.

Кировоградская область
 Заречье — село в Маловисковском районе.

Львовская область
 Заречье — село в Стрыйском районе.
 Заречье — село в Мостисской общине Яворовского района.
 Заречье — село в Судововишнянской общине Яворовского района.
 Заречье — село в Бисковичском сельском совете Самборского района.
 Заречье — село в Воютичском сельском совете Самборского района.
 Заречье — село в Хыровской общине Самборского района.
 Заречье — село в Борынской общине Самборского района.

Полтавская область
 Заречье — село в Оржицком районе.
 Заречье — село в Пирятинском районе.

Сумская область
 Заречье — село в Кролевецком районе.
 Заречье — село в Роменском районе.
 Заречье — село в Середино-Будском районе.

Хмельницкая область
 Заречье — село в Белогорском районе.
 Заречье — село в Изяславском районе.

Черкасская область
 Заречье — село в Корсунь-Шевченковском районе.

Черновицкая область
 Заречье — село в Вижницком районе.
 Заречье — село в Семёновском районе.
 Заречье — село в Сновском районе.

Другое

Исторические районы 
 Заречье — русская версия названия исторической области в Передней Азии.
 Заречье — русское название района Вильнюса Ужупис.
 Заречье — район Вологды.
 Заречье — район Липецка.
 Заречье — район Тулы.
 Заречье — территория современного Леванта в древнее время.

Станции метро 
 «Заречье» — одно из проектных названий действующей в Казани станции с названием «Козья слобода»
 «Заречье» — одно из проектных названий строящейся в Челябинске станции «Торговый центр»

См. также 

 Улица Заречье
 Заречье-Одинцово
 Заречная
 Заречное
 Заречный
 Заречье-1
 Заречье-2
 Заречье-Первое
 Заречье-Второе
Красное Заречье
Знаменка-Заречье